Einhardgymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Einhard-Gymnasium in Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Einhardschule Seligenstadt, Landkreis Offenbach, Hessen